Bichling  heißen folgende geographische Objekte:

 Bichling (Gemeinde St. Pantaleon), Ortsteil der Gemeinde St. Pantaleon, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Bichling (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Bichling (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

 Bichling (Gemeinde Westendorf), Ortsteil von Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol